Колча́к:
 Василь Іванович Колча́к (1837, Одеса — 1913), російський військовий інженер, металург
 Олександр Васильович Колча́к - адмірал, російський військовий діяч, верховний правитель Росії періоду 1918-1920 рр.
 Софі́я Фе́дорівна Колча́к
 Острів Колчака